Фре́йзер или Фрэйзер (, читается — «Фрэйжэр») — фамилия шотландского происхождения, а также топоним.

Известные носители

А 
 Фрейзер, Алли (род. 1990) — шотландский кёрлингист.

Б 
 Фрэйзер, Брендан (род. 1968) — американско-канадский актёр.
 Фрэйзер, Брэнден (род. 1992) — американский баскетболист.
 Фрейзер, Брэндон (род. 1992) — американский фигурист-парник.
 Фрейзер, Бретт (род. 1989) — пловец с Каймановых Островов.

Г 
 Фрейзер, Гарольд (1872—1945) — американский гольфист.
 Фрейзер, Герман (1954) — американский легкоатлет.
 Фрэйзер, Грег (род. 1975) — австралийский кинооператор.
 Фрейзер, Гретхен (1919—1994) — американская горнолыжница, первая олимпийская чемпионка по горнолыжному спорту из США.

Д 
 Фрейзер, Дерек (род. 1937) — канадский дипломат.
 
 Фрейзер, Джо (1944—2011) — американский боксёр-профессионал.
 Фрейзер, Джон (1881—1959) — канадский футболист.
 Фрейзер, Джордж Макдоналд — английский писатель, автор серии книг о Флэшмене.
 Фрейзер, Дон (род. 1939) — австралийская пловчиха.
 Фрейзер, Дон (род. 1955) — канадский фигурист, выступающий в парном разряде.

К 
 Фрейзер, Кавон (род. 1994) — игрок в американский футбол.
 Фрейзер, Кристал - американская художница и геймдизайнер.
 Фрейзер, Кристин (род. 1980) — американская и азербайджанская фигуристка, выступавшая в танцах на льду.

Л 
 Фрейзер, Лаура (1889—1966) — американская скульптор, жена Джеймса Фрейзера.
 Фрейзер, Лиам (род. 1998) — канадский футболист.
 Фрейзер, Лора (род. 1976) — шотландская актриса.
 Фрейзер, Луис (1810—1866) — британский зоолог.
 Фрейзер, Люси (род. 1972) — британский политик.

М 
 Фрейзер, Малколм (1930—2015) — премьер-министр Австралии.
 Фрэйзер, Марк (род. 1986) — профессиональный канадский хоккеист, защитник.
 Фрейзер, Марк Петрович — псевдоним британского и советского дипломата и доктора исторических наук Доналда Маклейна.

Н 
 Фрейзер, Нил (род. 1933) — австралийский теннисист, первая ракетка мира в 1959 и 1960 годах.

П 
 Фрейзер, Питер (1884—1950) — новозеландский политик, 24-й премьер-министр Новой Зеландии.

Р 
 Фрейзер, Райан (род. 1994) — шотландский футболист.
 Фрейзер, Робин (род. 1966) — американский футболист и тренер.

С 
 Фрейзер, Саймон (1776—1862) — канадский торговец пушниной и исследователь.
 Фрейзер, Стив (род. 1958) — американский борец, чемпион Олимпийских игр.
 Фрейзер, Сью (род. 1966) — шотландская и британская хоккеистка на траве, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1992 года.

Т 
 Фрейзер, Тим (род. 1990) — американский баскетболист.
 Фрейзер, Трент (род. 1998) — американский баскетболист.

У 
 Фрейзер, Уолт (род. 1945) — американский баскетболист.

Ф 
 Фрейзер, Франклин (1894—1962) — американский социолог, занимавшийся проблемами чернокожих семей в США.
 Фрейзер, Фредерик (1880—1993) — американский супердолгожитель.
 Фрейзер, Фредерик Чарльз (1880—1963) — английский одонатолог.
 Фрейзер, Фрэнки (1923—2014) — английский преступник.

Х

Ш 
 Фрейзер, Шон (род. 1984) — канадский политик.

Э 
 Фрейзер, Эррол (1950—2002) — конькобежец, представлявший на мировом уровне Британские Виргинские Острова.

Я 
 Фрэйзер, Ян (род. 1951) — американский писатель.

Двойная фамилия 
 Фрейзер-Прайс, Шелли-Энн (род. 1986) — ямайская легкоатлетка, спринтер.

Географические объекты 
 Фрейзер — река в Канаде.
 Фрейзер — плато в Северной Америке.
 Фрейзер — остров у побережья Австралии.
 Фрейзер — старинный замок в Шотландии.

Прочее 
 «Фрейзер» — американский телесериал (1993—2004).

См. также 
 Клан Фрейзер — шотландский клан.
 Фрэзер
 Фрейзи

Примечания